Territori de Tanganyika, protectorat de l'Imperi Britànic a l'Àfrica (1919-1961)
 República de Tanganyika, efímera república independent part actual de Tanzània (1961-64)
 Llac Tanganyika, llac de l'Àfrica
 Tanganyika (pel·lícula), pel·lícula de 1954 d'André De Toth